Büxenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Georg Büxenstein (1857–1924), deutscher Druckereibesitzer und Verleger
 Wilhelm Büxenstein (1822–1886), deutscher Druckereigründer

Büxenstein steht für:

 Druckerei W. Büxenstein, deutsche Buchdruckerei